La Coupe d'Estonie de football est une compétition de football créée en 1938 sous l'égide de la Fédération d'Estonie de football. De 1946 à 1991, l'Estonie est incorporée à l'URSS.

Histoire

Palmarès

Avant l'annexion à l'URSS

Après l'indépendance 

Compétition de football en Estonie
Estonie